() ou região tsaconiana ) é uma designação aplicada à área oriental do Peloponeso, no sul da Grécia continental, onde atualmente é falada a língua tsaconiana (ou tsacónia/tsacônia). Não corresponde a qualquer entidade política ou administrativa.

Na sua obra Brief Grammar of the Tsakonian Dialect ("Gramática Breve do Dialeto Tsacónio"), publicada em 1951, o professor Thanasis Costakis define a Tsacónia como a área que vai da cidade de Agios Andreas, na , até  e , a sul, e para o interior até  e Sitaina, mas afirma que outrora a área linguística tsacónia se estendia até ao cabo Maleia, na Lacónia oriental. A principal cidade da Tsacónia antigamente era Prastos, que beneficiava dum privilégio comercial especial concedido pelas autoridades de Constantinopla. Prastos foi incendiada por Ibrahim Paxá durante a guerra de independência da Grécia , tendo sido abandonada, tendo os seus habitantes fugido para a área em volta de Leonídio e Tiro ou outros locais no golfo de Argos.

Alguns autores antigos aparentemente confundiram a pronúncia de falantes do dialeto  (naturais da península de Mani) com o verdadeiro tsacónio, o que demonstra a natureza flexível do termo.

A comunidade de falantes de tsacónio reduziu-se significativamente desde a publicação da Brief Grammar, mas a área delineada por Costakis ainda é considerada "Tsacónia" devido à preservação de certos traços culturais, como a  (tsakonikos) e os trajes folclóricos únicos.

Regiões históricas da Grécia
Arcádia